Zamboa, azamboa o zamboero puede referirse a:

 el nombre común de la planta Citrus medica; o
 el nombre común de la planta Cydonia.